Bhagawatipur (Sarlahi)
 Bhagawatipur (Siraha)

Zobacz też